«Цюрих» — швейцарський футбольний клуб з однойменного міста. Один із найтитулованіших клубів Швейцарії.

Досягнення 
 Чемпіон Швейцарії (13): 1902, 1924, 1963, 1966, 1968, 1974, 1975, 1976, 1981, 2006, 2007, 2009, 2022
 Володар Кубка Швейцарії (10): 1966, 1970, 1972, 1973, 1976, 2000, 2005, 2014, 2016, 2018
 Володар кубка Швейцарської ліги (1): 1981
 Півфіналіст Кубка європейських чемпіонів: 1964, 1977

Склад команди

Виступи в єврокубках

Посилання 
 Офіційний сайт 

Футбольні клуби Швейцарії
Футбольні клуби, засновані 1896
Спорт у Цюриху